Christian Talli (1917-2005) – nuotatore francese 
 Ida Carloni Talli (1869-1940) – attrice italiana di cinema e teatro, moglie dell'attore Virgilio Talli
 Marko Talli (...) – produttore cinematografico e televisivo finlandese
 Virgilio Talli (1857-1928) – attore teatrale e regista teatrale italiano, marito dell'attrice Ida Carloni